Als NUTS:BG oder NUTS-Regionen in Bulgarien bezeichnet man die territoriale Gliederung Bulgariens gemäß der europäischen „Systematik der Gebietseinheiten für die Statistik“ (NUTS).

Grundlagen
In Bulgarien werden die drei NUTS-Ebenen wie folgt belegt:
 NUTS-1: 2 statistische Zonen (Статистическа зона – Statistitscheska Sona);
 NUTS-2: 6 statistische Rajons (Статистически район – Statistitscheski Rajon);
 NUTS-3: die 28 Oblaste (Области).
Die ersten zwei Stufen haben außer für statistische und planerische Zwecke keine Bedeutung und gehören daher nicht der administrativen Verwaltungsgliederung Bulgariens an.

Liste der NUTS-Regionen in Bulgarien

Siehe auch 
 ISO-3166-2-Codes für Bulgarien
 Verwaltungsgliederung Bulgariens

Weblinks 
 Offizielle Webseite von Eurostat – Übersicht über die einzelnen Länder
  Vollständige Liste der Schlüssel und Namen der NUTS und der statistischen Regionen Europas

Einzelnachweise 

BG
Geographie (Bulgarien)
Verwaltungsgliederung Bulgariens